Vracht
Cargo (album), een album van de band Men at Work
Cargo (band), een Roemeense rockband
Cargo (film uit 1981), een Franse film uit 1981
Cargo (film uit 2006), een film uit 2006
Cargo (Australische film uit 2017), een Australische zombiefilm uit 2017
Cargo (Belgische film uit 2017), een Belgisch-Nederlands-Franse dramafilm uit 2017
Cargo (film uit 2018), een Amerikaanse thriller uit 2018
Cargo (Picture Palace Music), muziekalbum met de muziek uit de film
Cargo (Cumbria), een plaats in Engeland
Cargo (tijdschrift), een Amerikaans tijdschrift

Zie ook 
 General cargo-schip, een schip voor verschillende soorten lading
 Cargocult, een groep religieuze bewegingen in Melanesië
 Cargo 200, een Russische film uit 2007
 "Precious Cargo" (Star Trek: Enterprise-aflevering), een aflevering van de televisieserie Star Trek: Enterprise
 Suspicious Cargo, een videospel voor de Commodore Amiga